

Точніца — село, громада округу Лученець, Банськобистрицький край.
 Точніца — струмок в окрузі Лученець.